Kuczmann ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Kuczmann (* 1954), deutscher Basketballspieler
 Bodo Kuczmann, deutscher Basketballspieler
 Maria Kuczmann (* 1957), deutsche Basketballspielerin
 Michael Kuczmann (* 1993), deutscher Basketballspieler